Гризельда Сисилиани (; 2 апреля 1978, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинская актриса, певица и танцовщица.

Биография 
Гризельда Сисилиани родилась в Буэнос-Айресе 2 апреля 1978 года в семье учителей, детство прошло в районе Вилья-Луро. В раннем возрасте начинает заниматься танцами и пением. Она встретила актёра и продюсера американского происхождения , который взял её на роль секретаря в телесериал «Sin Código» — сатирический полицейский ситком, где её героиню второго плана звали «Flor». За свою актёрскую игру в этом телесериале Гризельда получила премии «Clarín» и «Martín Fierro» в 2005 и 2006 годах соответственно. В следующем году она снималась в телесериале «Ты — моя жизнь» и в мюзикле «Милая Чарити». Деби — её персонаж в телесериале — глуповатая женщина и родная сестра Мигеля. Во время сьёмок она подружилась с актрисой Карлой Петерсон, с которой в 2009 году она поставила совместный театральный спектакль «Corazón Idiota». Её первая главная роль была в 2007 году в молодежной драме «». Её персонаж — Кармен — мать главной героини сериала. В дальнейшем она снималась в телесериалах «» и в «».

Личная жизнь 
Гризельда восемь лет состояла в отношениях с  — с 2008 по 2016 года. 15 июня 2012 года у них родилась дочь Маргарита Сисилиани. Гризельда также является сестрой Малены, Паулины, Гвидо, Марилины и .

Фильмография

Награды и номинации

Фильмы

Сериалы

Интернет-премии

Премии моды

Примечания

Ссылки 
 Гризельда Сисилиани на IMDb.
 Гризельда Сисилиани на КиноПоиске

Родившиеся в Буэнос-Айресе
Актрисы Аргентины
Киноактёры Аргентины
Актрисы театра Аргентины
Актёры телевидения Аргентины